Bartha Béla (Fülesd, 1861. – Tiszafüred, 1914.) jogakadémiai tanár.
Bartha Béla (Poprád, 1897. – Legyesbénye, 1972.) katolikus lelkipásztor, a Demokrata Néppárt listavezetője.

Lásd még: Barta Béla (1819-1891) budapesti királyi táblai tanácselnök.